Tour of the Alps 2021 var den 44. udgave af det italienske/østrigske etapeløb Tour of the Alps. Cykelløbets fem etaper blev kørt over 715,8 km fra 19. april med start i Bressanone, til 23. april 2021 hvor det sluttede i Riva del Garda. Løbet var en del af UCI ProSeries 2021. Den oprindelige 44. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Løbets samlede vinder blev britiske Simon Yates fra .

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Sprintkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI ProSeries 2021